Заветное () — посёлок в Каховском районе Херсонской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 81 человек. Почтовый индекс — 74822. Телефонный код — 5536. Код КОАТУУ — 6523583002.

Местный совет 
74822, Херсонская обл., Каховский р-н, пгт Любимовка, ул. Ленина, 38

Ссылки 
 Заветное на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Каховского района